BK 3,7 (Bordkanone 3,7) — немецкая 37-мм авиационная пушка, применявшаяся для борьбы с танками и тяжёлыми бомбардировщиками союзников.

История создания 

Для борьбы с танками и тяжёлыми 4-моторными бомбардировщиками союзников германское командование в 1943—1944 годах решило использовать на самолётах пушки калибра 37-75 мм. До этого времени применение таких пушек в немецкой авиации даже не планировалось, и не то, что серийных авиационных пушек, но даже и опытных образцов не было. Пришлось создавать импровизированные установки на базе армейских орудий. Взяв за основу качающуюся часть 37-мм зенитной пушки Flak 18, немцы создали авиационную пушку ВК 3,7.

На тяжёлом истребителе Bf.110 серии G-4a/Rl, R2/R3 в дополнение к двум 30-мм пушкам МК-108 с боекомплектом по 135 выстр./ствол была установлена 37-мм автоматическая пушка ВК 3,7. Она крепилась под фюзеляжем в закрытом обтекателе. Питание пушки ВК 3,7 производилось из магазина, расположенного в нижней части кабины. Ёмкость магазина составляла 12 патронов.

Две 37-мм пушки ВК 3,7 были установлены на пикирующих бомбардировщиках Ju 87 модификаций G1 и G2 в двух контейнерах. На части Ju 87, вооружённых ВК 3,7, было снято при этом остальное вооружение, а на части оставалось штатное вооружение: три 7,92-мм неподвижных пулемёта MG-17 и один 7,92-мм турельный пулемёт MG-15.

Принцип действия 

Автоматика пушки ВК 3,7 работала за счёт энергии отката ствола при его коротком ходе. Темп стрельбы составляет 160 выстр./мин. В боекомплект входили осколочные снаряды весом 645 г., имевшие начальную скорость 820 м/с, и бронебойные снаряды весом 685 г., имевшие начальную скорость 770 м/с. Осколочные снаряды применялись по воздушным целям, а бронебойные — по танкам и советским «Ил-2». На дистанции 500 м бронебойный снаряд пробивал по нормали 35-мм броню, а под углом 30° к нормали — 25-мм броню. При стрельбе подкалиберным снарядом весом 405 г. начальная скорость увеличивалась до 1100 м/с, а бронепробиваемость примерно в 1,5 раза. (Данные для наземной стрельбы. С учётом скорости самолёта бронепробиваемость была выше приблизительно на 5 мм.). Бронебойный эффект существенно повышался за счёт использования сердечников из карбида вольфрама. Кроме того, пилот мог выбирать направление атаки таким образом, чтобы поражать танк в наименее защищённую часть: борт или корму. В результате, опытные пилоты, такие как Ганс-Ульрих Рудель, добивались впечатляющих результатов в борьбе с танками.

Примечания

Сноски 

Артиллерия калибра 37 мм
Авиационные пушки и пулемёты